Малая земля:
 «Малая земля» — плацдарм в районе Новороссийска, образовавшийся в результате десантной операции во время Великой Отечественной войны.
 «Малая земля» — плацдарм в районе Ленинграда, образовавшийся в результате обороны форта Красная Горка во время Великой Отечественной войны.
 «Малая земля» — одна из частей мемуаров Л. И. Брежнева, посвящённая десантной операции. Настоящий автор книги — Аркадий Сахнин.